Coatesville (Indiana), plaats in Indiana
 Coatesville (Pennsylvania), plaats in Pennsylvania

Zie ook
 South Coatesville, plaats in Pennsylvania